Hwajeong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Hwajeong-myeon, Yeosu, socken i Yeosu, Södra Jeolla, 
 Hwajeong-myeon, Uiryeong-gun, socken i  Uiryeong-gun, Södra Gyeongsang,